Jarecki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Jarecki (* 1963), US-amerikanischer Filmemacher
 Carol Jarecki (1935–2021), US-amerikanische Schach-Organisatorin und -schiedsrichterin
 Eugene Jarecki (* 1969), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Henry Jarecki (* 1933), US-amerikanischer Psychiater, Börsenhändler, Filmproduzent und Philanthrop
 Henryk Jarecki (1846–1918), polnischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Nicholas Jarecki (* 1979), US-amerikanischer Filmemacher
 Piotr Jarecki (* 1955), polnischer Geistlicher und Weihbischof in Warschau

Siehe auch:
 Dave Jareckie (* 1967), US-amerikanischer Biathlet